Эббон — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Эббон — архиепископ Санса (710—750)
 Эббон Реймсский — архиепископ Реймса (816—841), епископ Хильдесхайма (845—851)
 Эббон — аббат Мюнстершварцахского монастыря (892—918)
 Эббон Михельсбергский (умер в 1163) — монах в аббатстве Святого Михаила в Бамберге, агиограф